SJM může znamenat:

 Severojižní magistrála
 společné jmění manželů
 ISO 3166-1 kód pro Špicberky a Jan Mayen

Externí odkazy